Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 13. Wahlperiode von 2017 bis 2022.

Präsidium 
 Speaker: Anġlu Farrugia (PL)
 Staatspräsident:
 Marie Louise Coleiro Preca (PL, 2014–2019)
 George Vella (PL, seit 2019)

Zusammensetzung 
Nach der Parlamentswahl vom 3. Juni 2017 setzt sich das Repräsentantenhaus wie folgt zusammen:

Abgeordnete

Quelle 
 Homepage des Parlamentes (Abruf: 3. Dezember 2018)

2017
Malta, Parlamentsabgeordnete #2017